— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tokyo Movie Shinsha. Транслировался по телеканалу Nippon TV с 5 января по 2 ноября 1991 года. Всего выпущено 26 серий аниме. Сериал также транслировался на территории Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Филиппинах.

Сюжет 
Действие происходит в 20-е годы XX века. Патрисия и Изабель — сёстры-близнецы, они очень весёлые, имеют множество друзей и даже лучшие в школе по спорту, однако имеют довольно поверхностные знания об этике. Их родители пугаются, что девочки попали под дурное влияние, и отправляют их в престижный женский колледж, в котором учатся и воспитываются девушки из богатых и благородных семей. В новой школе у девочек начинаются проблемы: они сталкиваются с женским обществом, статус в котором зависит от манеры поведения девушек, школьницы не понимают поведение сестёр и относятся к ним сначала с неуважением. Через какое-то время главным героиням удаётся найти общий язык с одноклассницами и учителями. По мере развития сериала сёстры морально взрослеют.

Роли озвучивали 
 Норико Хидака — Патриция
 Эрико Хара — Изабель
 Минори Мацусима — Профессор Роберт
 Суми Симамото — Хиллари
 Хироко Эмори — Жаннет
 Мики Нарахаси — Катрин
 Санаэ Миюки — Дорис
 Эми Синохара — Велла
 Кадзуэ Икура — Аллисон
 Кэйко Хан — Уинфред

Музыка 
 Открытие
 
 Исполняет: Тисато Моритака / Композитор: Хидэо Сайто

 Концовка
 
 Исполняет: Тисато Моритака / Композитор: Синьити Ясуда

Примечания

Ссылки 
 

TMS Entertainment